El Torneig de Monterrey 2019, conegut oficialment com a Abierto GNP Seguros 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. L'onzena edició del torneig es va celebrar entre el 30 de març i el 7 d'abril de 2019 al Sierra Madre Tennis Club de Monterrey, Mèxic.

La tennista espanyola Garbiñe Muguruza va defensar el títol amb èxit.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
WTA Tour 2019